Sant'Eufemia se poate referi la:

 Sant'Eufemia a Maiella, comună din provincia Pescara, regiunea Abruzzo, Italia
 Sant'Eufemia d'Aspromonte, comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia